Восковое дерево — название, которое может относиться к одному из двух видов растений:
 Восковое дерево (Toxicodendron succedaneum, syn. Rhus succedanea) — вид растений из рода Токсикодендрон семейства Сумаховые,
 Восковое дерево (Hoya carnosa) — вид растений из рода Хойя семейства Кутровые.